Tanzania
Ilala – circoscrizione della regione di Dar es Salaam
Ilala – circoscrizione della regione di Iringa
Distretto di Ilala – distretto della regione di Dar as Salaam